Morlacchi ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Morlacchi (* 1993), italienischer Schwimmer der Paralympics
 Francesco Morlacchi (1784–1841), italienischer Komponist und Dirigent
 Giuseppina Morlacchi (1836–1886), italienische Tänzerin
 Lucilla Morlacchi (1936–2014), italienische Schauspielerin